Herbel ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Herbel (* 1972), deutsche Videokünstlerin und Performance-Künstlerin
 Serhij Herbel (* 1856), ukrainischer Politiker

Herbel bezeichnet:
 ein Dorf in der Gemeinde Maqellara in Albanien

Siehe auch:
 Herpel